Osoby o tym nazwisku:
 Bruno Minniti – włoski aktor
 Marco Minniti – włoski polityk